La corsa all'amore – film del 1914 diretto da Telemaco Ruggeri
 La corsa all'amore (Burning Up) – film del 1930 diretto da A. Edward Sutherland